CBU steht als Abkürzung für:

 die englische Abkürzung für "cluster bomb unit" = Streubombe
 in der Logistik eine Complete Build-up Unit – fertig montierte Anlagen, Maschinen, Autos etc., siehe Completely Built Up
 der IATA-Code für den Flugplatz Cottbus-Drewitz
 Customer Business Unit – Unterteilung von Unternehmensbereichen nach dem Kunden

CBU